У́жесельга () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Деревянского сельского поселения.

Население

История 
Известны упоминания о деревне в XVII веке. В частности, известно об ужесельгском крестьянине, который в конце XVII века владел мельницей на реке Лососинке (сегодня это площадь Кирова в городе Петрозаводске).

В XIX веке деревня называлась Махалова-Сельга, или Уже-Сельга.

К началу XX века существовало две деревни — Большая Ужасельга и Малая Ужасельга.

В первой половине XX века две деревни изменили названия — Верхняя Ужесельга и Нижняя Ужесельга.

Перед Великой Отечественной войной деревни носили названия Ужесельга и Ужесельга-на-Дороге.

В годы финской оккупации (1941—1944) в деревне действовал завод по производству деревянных чурок для газогенераторных двигателей. К весне 1944 года на заводе была произведена почти треть этой продукции для нужд всей Финляндии.

К середине XX века две деревни позднее объединились в деревню Ужесельга.

До революции в деревне действовал православный храм во имя Покрова Божией Матери.

Территориальная принадлежность 
 1920-е годы — в составе Пригородного сельсовета
 31 марта 1959 года — 3 января 1963 года — деревня подчинена городу Петрозаводску
 с 3 января 1963 года — в составе Деревянского сельсовета
 с 2006 года — в составе Деревянского сельского поселения

Улицы 
 ул. Дачная
 пер. Дачный
 ул. Зелёная
 ул. Лесная
 ул. Луговая
 ул. Парковая
 ул. Пудожская
 ул. Солнечная
 пер. Хвойный
 ул. Центральная
 пер. Рябиновый
 пер. Еловый
 ул. Загородная

Транспорт 
До 2006 г. Ужесельга была связана с Петрозаводском рейсами городского автобуса № 5 (в 2004 г. полупригородным № 511). В настоящее время Ужесельга круглогодично связана с Петрозаводском и Деревянкой рейсами пригородных автобусов, летом в Ужесельгу заходят дачные сезонные маршруты Петрозаводск-Дачи 41 км, Петрозаводск-Уя, Петрозаводск-Орзега. Имеются две остановки в обоих направлениях.

Неподалёку от Ужесельги имеется остановочный пункт Октябрьской железной дороги 390 км, на котором делает остановку пригородный поезд № 6376 Свирь — Петрозаводск-Пассажирская (курсирует в летнее время по выходным дням).

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района